A 2022-es brit Formula–4-bajnokság a sorozat nyolcadik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 23-án indult a Donington Parkban és október 9-én ért véget a Brands Hatch aszfaltcsíkján. Az egyéni bajnokságot Alex Dunne nyerte meg, míg a csapatoknál a Carlin diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzések:
 Daniel Mavlyutov egy török-orosz versenyző, aki brit licencel versenyzett.
 Georgij Dimitrov egy brit-bolgár versenyző, aki bolgár licencel versenyzett.
 Isaac Barashi egy brit-izraeli-portugál versenyző, aki izraeli licencel versenyzett.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

BritF422
22